Kang kan avse:

 Kang (kinesisk säng)

Personer
 Kang (efternamn) – koreanskt och kineiskt efternamn
 Kang (auktor) – beteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Afghanistan 

 Kang (distrikt), Nimruz,

Botswana 

 Kang, Botswana, Kgalagadi,

Kina
 Kang, Longnan – härad i Gansu-provinsen

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Botswanaförgreningar